Аэрофобия:

 Аэрофобия — боязнь полётов на самолётах
 Аэрофобия — приступы судорог у больных бешенством при движении воздуха